Faktor 5 bezeichnet

 ein an der Blutgerinnung beteiligtes Protein, siehe Proaccelerin
 den Nachfolger des Berichtes „Faktor Vier“ von Ernst Ulrich von Weizsäcker et al., siehe „Faktor Fünf“

 Factor 5 LLC war eine deutsche und später US-amerikanische Firma, die Computer- und Videospiele entwickelte.